Carol Connery – ex attrice italiana
 Jason Connery – attore e regista britannico
 Neil Connery – attore scozzese
 Sean Connery – attore e produttore cinematografico britannico